Das Peters Invitational 1996 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 8. bis 14. Januar 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Sydney